Redenção, un comune brasiliano dello stato del Ceará
 Redenção, un comune brasiliano dello stato di Pará
 Redenção, telenovela brasiliana